Op Roland Garros 2001 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 30 mei tot en met 10 juni 2001.

Titelhoudsters Martina Hingis en Mary Pierce waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Daarin werden zij geklopt door Jelena Dokić en Conchita Martínez.

Het als tweede geplaatste duo Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez, dat een jaar eerder de titel net aan hun neus voorbij had zien gaan, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zestiende geplaatste koppel Jelena Dokić en Conchita Martínez in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke grandslamtitel, de achtste in totaal. Ruano Pascual had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Suárez negen.

Belgische speelsters
Justine Henin speelde samen met Olena Tatarkova (Oekraïne). Als enige ongeplaatste team bereikten zij de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor de latere winnaressen.

Els Callens was, samen met haar Amerikaanse partner Meghann Shaughnessy, als zesde geplaatst. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij niet opgewassen bleken tegen Sandrine Testud en Roberta Vinci.

Het duo Kim Clijsters en Laurence Courtois bereikte eveneens de derde ronde. Henin en Tatarkova rekenden in twee sets met hen af.

Nederlandse speelsters
Caroline Vis speelde samen met de Amerikaanse Nicole Arendt. Zij waren als achtste geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het zestiende reekshoofd, Jelena Dokić en Conchita Martínez.

Het koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans sneuvelde al in de eerste ronde. Seda Noorlander en haar Tsjechische partner Eva Martincová wachtte eenzelfde lot.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2001